Mariä-Schutz-und-Fürbitte-Kloster oder Kloster Mariä Schutz und Fürbitte ist die Bezeichnung für verschiedene Klöster der orthodoxen und griechisch-katholischen Kirchen.

Das Patrozinium geht auf das Fest Mariä Schutz und Fürbitte zurück, das sich auf eine Erscheinung der Gottesgebärerin in Konstantinopel im 10. Jahrhundert bezieht.

Bezeichnungen 
 französisch Monastère Notre Dame de Toute Protection
 russisch Покровский монастырь, Pokrowskij monastyr
 ukrainisch Покровський монастир, Pokrowskyj monastyr

Frankreich 
 Kloster Mariä Schutz (Monastère Notre Dame de Toute Protection) in Bussy-en-Othe, gegründet 1938, Frauenkloster des Exarchats von orthodoxen Gemeinden  russischer Tradition in Westeuropa des Patriarchats von Konstantinopel
 Kloster Mariä Schutz in Solan, griechisch-orthodoxes Frauenkloster, größtes orthodoxes Kloster in Frankreich

Österreich 
 Kloster Maria Schutz in Sankt Andrä am Zicksee, gegründet 2014, griechisch-orthodoxes Männerkloster, einziges orthodoxes Kloster in Österreich

Russland 
 Mariä-Schutz-und-Fürbitte-Kloster in Chotkowo, Oblast Moskau, 1308 gegründet, siehe Chotkowo#Geschichte
 Kloster der heiligen Xenia und Mariä Schutz und Fürbitte, 1994 gegründet, Frauenkloster
 Mariä-Schutz-und-Fürbitte-Kloster (Lukino)
 Mariä-Schutz-und-Fürbitte-Kloster (Moskau), 1635 gegründet, Frauenkloster
 Mariä-Schutz-und-Fürbitte-Kloster (Susdal)
 Mariä-Schutz-und-Fürbitte-Kloster in Werchoturje, Oblast Swerdlowsk, 1621 gegründet, erstes russisch-orthodoxes Frauenkloster östlich des Urals, siehe Werchoturje#Kultur und Sehenswürdigkeiten

Ukraine 
 Kloster Mariä Schutz und Fürbitte, Charkiw
 Kloster Mariä Schutz und Fürbitte in Hoschtscha, Oblast Riwne, Frauenkloster
 Frauenkloster Mariä Schutz und Fürbitte (Kiew), der Ukrainisch-Orthodoxen Kirche (Moskauer Patriarchat)
 Kloster Mariä Schutz und Fürbitte in Krasnohir, Oblast Tscherkassy, Frauenkloster
 Kloster Mariä Schutz und Fürbitte in Rakoschino, Oblast Karpatenvorland, Männerkloster der Ukrainisch-Orthodoxen Kirche (Moskauer Patriarchat)

Usbekistan 
 Kloster Mariä Schutz und Fürbitte (Dustabad), der Russisch-Orthodoxen Kirche in Usbekistan

Weißrussland 
 Kloster Mariä Schutz und Fürbitte (Tolotschin)

Siehe auch 
 Mariä-Schutz-und-Fürbitte-Kirche

!
!